Halléguen est un nom de famille breton (finistérien) notamment porté par :

 Corentin Halléguen (1832-1899), homme politique français ;
 Eugène Halléguen (1813-1879), médecin et historien français ;
 Joseph Halléguen (1916-1955), personnalité politique française ;
 Mathieu Halléguen (1988- ), coureur cycliste français ;
 Théodore Halléguen (1867-1945), personnalité politique française, fils de Corentin Halléguen.

Notes et références 

Patronyme breton